Hapei (voornaam), Cheyenne meisjesnaam
 Hapei (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam